ABDA est un sigle qui peut désigner :
 American-British-Dutch-Australian Command, une structure de commandement allié dans le Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale.

 Abda, un village de Hongrie ;
 Abda, une région du Maroc.

Homonymie de toponyme